Владимир Иванович Бабичев:
 Бабичев, Владимир Иванович (род. 1955) — глава города Твери и председатель городской Думы.
 Бабичев, Владимир Иванович (род. 1968) — советский и латвийский футболист, тренер.